Prvu hrvatsku kuglačku ligu za 1992./93., najviši rang prvenstva Hrvatske u kuglanju je osvojio Medveščak - Gradex iz Zagreba.

Prva liga

Druga liga

Sjever

Jug

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1993/1994, Zagreb, 1994.

1992-93